F 220 steht für:
 Köln (F 220), eine ehemalige Fregatte der deutschen Bundesmarine, die immer noch als Ausbildungshulk benutzt wird
 Hamburg (F 220), eine Fregatte der Deutschen Marine

F220